Любешка — топоним, название населённого пункта и рек на Украине.
 
 Любешка — село в Львовской области
 Любешка — река в Стрыйском и Жидачовском районах Львовской области
 Любешка — река во Львовской и Ивано-Франковской областях